Джеймс О’Хара, 2-й барон Тайроули и 1-й барон Килмэйн (;  — ) — британский военный и государственный деятель, ирландского происхождения, фельдмаршал (10 июня 1763 года).

Военная карьера 
Сын генерала Чарльза О’Хара, 1-го барона Тайроули (Charles O’Hara, 1st Baron Tyrawley).

В 1703 году поступил в полк Королевских Фузелеров (Royal Fusiliers), другое название полка — City of London Regiment. Участник Войны за Испанское наследство 1701—1714 годов: участвовал в осаде Барселоны (25 июля 1713 — 11 сентября 1714), был ранен в сражении при Альмансе (25 апреля 1707 года) и в битве при Мальплаке (11 сентября 1709 года).

В 1728 году назначен посланником в Португалию.

В 1739 году перешёл на службу в 7-й пехотный полк (7th Regiment of Foot) — бывший полк Королевских Фузелеров.

В 1743 году назначен послом в Россию.

С 1747 года по 28 мая 1756 года — губернатор острова Минорка.

С 12 июля 1756 по 16 апреля 1757 года — губернатор Гибралтара.

Позже переведен в полк Coldstream Guards.

Ссылки 
 губернаторы Минорки 
 губернаторы Гибралтара 
 Джеймс О’Хара

Примечания 

Участники войны за испанское наследство
Послы Великобритании в Португалии
Послы Великобритании в России
Фельдмаршалы (Великобритания)